NGC 6516 (другие обозначения — MCG 10-25-118, ZWG 300.94, ZWG 301.1, PGC 61109) — галактика в созвездии Дракон.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6516
Дракон (созвездие)